T8 puede referirse a:
 Soyuz T-8, misión espacial soviética tripulada realizada en una nave Soyuz T; 
 Linfocito T CD8+, también llamado Linfocito T8, linfocitos encargados de las funciones efectoras de la inmunidad celular; 
 Tornado T8, una tornado de intensidad 8 según la escala TORRO; o
 Octava vértebra torácica (T8).